Латинка

 Латинка — белорусский латинский алфавит, письменность белорусского языка на основе латиницы.
 Латинка, Шандор (1886—1919) — деятель венгерского коммунистического движения.